

Astronomia 
 M67 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M67 – autostrada britannica tra la M60 (Denton) e Hyde nella Grande Manchester

Altro 
 Macchi M.67 – aeroplano della Alenia Aermacchi
 M67 – Granata utilizzata soprattutto dai paesi NATO
 Gibernaggio M67 – gibernaggio 
 M67 – cannone senza rinculo